Olaszország
San Nazzaro, község Olaszországban, Campania régióban, Benevento megyében
San Nazzaro Sesia, település Olaszországban, Piemont régióban, Novara megyében
San Nazzaro Val Cavargna, település Olaszországban, Lombardia régióban, Como megyében